Floričić (eingedeutscht auch Floricic) ist der Name von:

 Alen Floričić (* 1968), kroatischer Kunstmaler
 Boris Floricic (1972–1998), deutscher Hacker und Phreaker, bekannt unter dem Pseudonym Tron